Lee Moore (n. 1995) – cestista statunitense
 Lee Moore  – primo ministro di Saint Kitts e Nevis